Am Hagen heißen:
 Am Hagen (Wuppertal),  Ortslage im Wohnquartier Beek, Wuppertal Nordrhein-Westfalen
Am Hagen (Barmen),  Ortslage im Wohnquartier Hatzfeld, Wuppertal Nordrhein-Westfalen
 Am Hagen (Gemeinde Pressbaum), Ort bei Pressbaum im Wienerwald, Niederösterreich
 Am Hagen (Schalksmühle),  Ortslage in Schalksmühle, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hagen (Begriffsklärung), Auf’m Hagen